Youth in Revolt (band), een Amerikaanse post-hardcoreband
Youth in Revolt (film), een Amerikaanse film uit 2009 geregisseerd door  Miguel Arteta